El Torneig de Metz 2018, oficialment conegut com a Moselle Open 2018, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 23 de setembre del 2018 a Les Arènes de Metz, França.

El tennista local Gilles Simon va guanyar el segon títol de la temporada i per tercer cop a Metz (2010, 2013).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018